Gaël Monfils era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Novak Đoković ha battuto Sebastian Korda con il punteggio di 6(8)-7, 7-6(3), 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (Campione)
  Félix Auger-Aliassime (primo turno)
  Daniil Medvedev (semifinale)
  Andrej Rublëv (primo turno)

  Holger Rune (primo turno) 
  Jannik Sinner (quarti di finale) 
  Denis Shapovalov (quarti di finale) 
  Karen Chačanov (quarti di finale)

Wildcard 

  Thanasi Kokkinakis (secondo turno)
  Christopher O'Connell (primo turno)

  Jordan Thompson (primo turno)

Qualificati 

  Kwon Soon-woo (primo turno)
  Alexei Popyrin (quarti di finale)

  Roman Safiullin (secondo turno) 
  Rinky Hijikata (primo turno)

Ranking protetto 

  Kyle Edmund (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International 1 2023